Анато́лий Миха́йлович Курно́сов (род. 12 апреля 1928, Большой Лог, Украинская ССР) — советский и российский учёный-,  науки и техники, биограф; доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился в селе Большой Лог (ныне — посёлок в  Луганской области) в крестьянской семье. Учился в школе в родном селе, в Дружковке (Донецкая область), в Гримайлове (Тернопольская область, 1940/41). В годы войны совмещал учёбу в школе с работой в колхозе и школе.

Окончив школу с золотой медалью, в 1944 году поступил на горный факультет Донецкого индустриального института, который с отличием окончил в 1949 году с квалификацией «горный инженер». Во время учёбы в институте проходил практику на угольных шахтах подземным слесарем, горным мастером, помощником начальника участка.

В 1949—1953 годы работал на шахтах Донбасса начальником участка, заместителем главного инженера и главным инженером шахты. В 1956 году окончил аспирантуру в Институте горного дела Академии наук СССР.

В 1956—1984 годы работал в научно-исследовательских институтах АН СССР и Минуглепрома СССР, в том числе 12 лет — директором Центрального НИИ экономики угольной промышленности. В 1970-е — 1980-е годы неоднократно участвовал в работе Комитетов по углю и энергетике Европейской экономической комиссии ООН (Женева) в качестве руководителя международной группы экспертов по экономике и технологии угольной промышленности.

С 1984 года — заместитель председателя (директора) Совета по изучению производственных сил Госплана СССР. В 1991—1993 годы возглавлял научно-производственную фирму «Экос».

В 1993—2001 годы — профессор и декан экологического факультета Российского православного университета св. ап. Иоанна Богослова Московского патриархата. Неоднократно представлял РПЦ на международных экологических совещаниях Европейских христианских церквей за рубежом. Уволен 9 февраля 2001 года распоряжением ректора игумена Иоанна Экономцева.

Научная деятельность 
В 1956 году защитил кандидатскую, в 1968 — докторскую диссертацию (технические науки). Профессор (1970, ВАК); действительный член Российской экологической академии и Академии горных наук (1990-е).

С 1984 года руководил исследованиями по научному обоснованию перспективных планов развития отраслей народного хозяйства СССР и формированию природоресурсной и экологической политики.

В 1984—1992 годы — председатель и член учёных и квалификационных советов, член ВАК, председатель экзаменационных комиссий по экономике и горному делу в Университете им. Патриса Лумумбы и в высшей школе профдвижения.

Ученые работы 
А. М. Курносовым опубликованы сотни работ, в том числе научных монографий по вопросам технологии и экономики горного дела, экологии и экономики народного хозяйства, а также большое число публицистических работ педагогического и общеполитического характера, в том числе такие фундаментальные книги как учебное пособие для вузов «Размещение производительных сил»(М. Экономика 1994), «Размещение производительных сил с учетом экологического фактора» (М. «Наука»,1990), « Научные основы пректирования угольных шахт» (М. «Наука»,1965) «Шахты Донецкого бассейна» (М. «Наука»,1965) и др. Некоторые работы А. М. Курносова технического, экономического и экологического содержания опубликованы за рубежом.

В годы работы в СОПС Госплана СССР А. М. Курносов практически создал новое направление в перспективном планировании территориально-производственных комплексов СССР с приведением ресурсопользования и окружающей среды в нормативное состояние. В 1989г по заданию директивных органов страны под научным руководством А. М. Курносова были разработаны перспективные схемы экономического развития экологического оздоровления зоны озера Байкал, получившую одобрение и принятую для использования в конкретном планировании Правительством РСФСР. В 1990—1992 г.г. под его же руководством подобные работы были проведены для Кузнецкого бассейна, промышленного района г. Мариуполя, начаты работы для некоторых районов Средней Азии и зоны Аральского моря.

В 1997 г. решением Святейшего Патриарха Алексия II присвоено ученое звание профессора экологии РПУ Московского патриархата.

В бытность деканом Экологического факультета РПУ св. ап. Иоанна Богослова в десятках своих работ и опубликованных статей А. М. Курносов разрабатывал проблемы мирового и национального устойчивого социально-экономического и экологического развития. В 90-е годы профессор Курносов неоднократно, в том числе на православно-религиозных форумах, выступал с позиций христианского социализма, доказывая этическую и экономическую несостоятельность избранного властями РФ отвергнутого мировым и российским опытом варианта колониального капитализма.

Вклад в науку 
А. М. Курносовым внесен значительный вклад в развитие высшеге религиозно-экологического и общего технико-экономического образования (О периоде работы в РПУ св. ап. Иоанна Богослова см. книгу «Да воскреснет бог…» (М. «Новый ключ»,2007). В советские годы при научном руководстве А. М. Курносова были защищены более 25 кандидатских и докторских диссертаций (технические и экономические науки).

Награды 
 Знак «Шахтёрская слава» I, II и III степени
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (1998)
Ветеран ВОВ (тыла), ветеран труда, член Совета Регионального Московского общества «Дети ВОВ».

Комментарии

Примечания 

Выпускники Донецкого технического университета
Горные инженеры СССР
Горные инженеры Украины
Работники Госплана СССР
Преподаватели Российского православного университета святого Иоанна Богослова